Talisker kan verwijzen naar:
Talisker (whisky), een Schotse whisky
Talisker (dorp), een dorp in Schotland
Talisker (rivier), een rivier in Schotland